Еруна́ково:

 Ерунаково — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Ерунаково — посёлок при станции в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Ерунаково — железнодорожная станция.